Alakylä (på svenska Nederby, Nederbyn, Nerbyn, Neriby) är ett ortnamn i Finland:

 Alakylä, Alajärvi – en by i Alajärvi
 Alakylä, Kittilä – en by i Kittilä
 Alakylä, Nousis – en by i Nousis
 Alakylä, Pyhäjärvi – by i Pyhäjärvi i det till Sovjetunionen avträdda området på Karelska näset
 Alakylä, Rimito – en by i Rimito
 Alakylä, Seinäjoki – en stadsdel i Seinäjoki
 Alakylä, Toholampi – en by i Toholampi
 Alakylä, Uleåborg – en stadsdel i Uleåborg
 Alakylä, Utajärvi – en by vid Ule älv i Utajärvi
 Alakylä, Valkeasaari – en by i Valkeasaari (ryska: Beloostrov) vid den tidigare rysk-finska gränsen på Karelska näset
 Alakylä – en by i Sastmola, se Nederbyn, Sastmola
 Alakylä, Patis – en by i Patis
 Alakylä, Vittisbofjärd – en by i Vittisbofjärd (svenska: Nederby)
 Alakylä – en by i Bötom, se Nederbyn, Bötom